Gasperi ist der Familienname folgender Personen:

 Alcide De Gasperi (eigentlich Degasperi; 1881–1954), italienischer Staatsmann und Politiker
 Antonio Gasperi (* 1948), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Felice Gasperi (1903–1982), italienischer Fußballspieler 
 Klaus Gasperi (* 1950), italienischer Bühnenbildner